Ledizione 1956 del Nemzeti Bajnokság I non venne completata a causa della Rivoluzione ungherese del 1956.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1956
Campionato ungherese di calcio